Натуральне число 803
 803 рік до нашої ери
 803 рік нашої ери